Artrave: The Artpop Ball (стилизирано като artRAVE: The ARTPOP Ball) е четвъртото концертно турне на Лейди Гага, в подкрепа на албума ARTPOP, издаден през 2013 г.

Идея 
По време на промотирането на албума ARTPOP, Лейди Гага организира частен концерт artRAVE, където за пръв път изпълнява всички песни от траклиста на живо. По-късно тя решава да обработи концепцията и да създаде бъдещото турне artRAVE: The ARTPOP Ball. Първите дати са обявени на страницата на Лейди Гага във Facebook на 3 декември 2013 г. След като отменя концерти в Северна Америка при предишното си турне The Born This Way Ball, поради операция на бедрената става, първите дати от новото турне са на този континент.

Рекламен постер 
Рекламният постер е публикуван, заедно с първите дати, на 3 декември 2013 г. Главната снимка е от изпълнението на ARTPOP на iTunes Festival на 1 септември 2013 г. и е заснета от Дейв Хоган. Второстепенни кадри показват изпълнения от The Born This Way Ball и The Monster Ball, като един от тях е от концерта в „Арена Армеец“ в София на 14 август 2012 г.

Сцена

Дизайн 

На 4 декември 2013 г., Лейди Гага обявява, че по сцената за artRAVE: The ARTPOP Ball работи със същия архитект, който е проектирал тази за The Monster Ball. В интервю с радиостанцията „Capital FM“, Лейди Гага разкрива първите детайли около сцената: „Искам да съм близо до феновете и затова създадох Monster Pit-a (дупката на чудовището) за The Born This Way Ball, но не мисля, че беше удачно решение. Сега сцената е проектирана да заеме голяма част от партера на залата, за да мога да достигна до всички краища на арената. Също така, сме изградили подиумите прозрачни, за да могат зрителите да се разхождат и да се запознават с нови хора, като в същото време гледат шоуто отвсякъде, дори когато са под подиумите.“.

Зона ARTPOP 

Зоната ARTPOP е специална част от преживяването на концерта. Самите места са разположени на самата сцена, пред пианото на Лейди Гага. Секцията включва пейки и ексклузивен мини бар на Absolut Vodka, която е спонсор на турнето.

Дати и приходи

Източници 

Музикални турнета от 2014 година